АТЕК (АТЕС, APEC) — Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, щорічний міжнародний форум
 АТЕК («Червоний ескаватор») — машинобудівний завод у Києві, нині банкрут
 АТЕК — хокейний клуб у Києві, дворазовий чемпіон України
 АТЕК — спортивний комплекс (з льодовою ареною) в Києві